BMW X5 E70 — второе поколение баварского кроссовера X5. Автомобиль был представлен в августе 2006 года на автосалоне в Париже. Продажи стартовали в ноябре 2006 года в Северной Америке и в начале 2007 года в Европе, закончились в конце 2013 года. Как и предшественник E53, второе поколение собиралось на заводе в США.

Автомобиль оборудовался всевозможными электронными системами. В базовое оснащение машины входило:
 Система полного привода xDrive с переменным крутящим моментом
 Система динамического контроля устойчивости DSC
 Антиблокировочная система ABS
 Система дифференциального торможения ADB-X
 Система автоматического контроля устойчивости ASC-X
 Система контроля устойчивости при прохождении поворотов CBC
 Система динамического контроля за торможением DBC
 Система ограничения скорости спуска HDC
 6 подушек безопасности

Безопасность

Рестайлинг 
В 2010 году модель была подвергнута рестайлингу. Изменения коснулись передней и задней светотехники, переднего бампера и крыльев. Атмосферные моторы — 3 л. (3.0i) и 4,8 л (4.8i) заменили на турбированные аналоги — 3 л. (3.5i) и 4,4 л. (5.0i). Изменению не подвергся лишь мотор от "заряженной" версии M 4,4 л (M). 6-ступенчатая коробка передач была заменена на 8-ступенчатую.

Дизельные моторы поменяли мощность — 30d — 245 л.с., 40d — 306 л.с.

Примечания

Ссылки 
X5 на официальном сайте BMW 

X5 (E70)